Americká Zóna je jednou ze tří oblastních zón Davis Cupu.

1. Skupina

2. Skupina

3. Skupina 

 Místo: La Libertad, Salvador
 Datum: 22.–26. dubna
 Povrch: tvrdý (venku)

 Salvador a Bolívie postoupily do 2. skupiny pro rok 2010.
 Barbados a Honduras sestoupily do 4. skupiny pro rok 2010.

4. Skupina 

 Místo: La Libertad, Salvador
 Datum: 22.–26. dubna
 Povrch: tvrdý (venku)

 Aruba a Bermudy postoupily do 3. skupiny pro rok 2010.

Externí odkazy 
 Americká Zóna 2009 na stránkách daviscup.com

Davis Cup 2009